Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein ist der Name folgender Personen:

Adolf I. (Nassau-Wiesbaden-Idstein) (1307–1370), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein
Adolf II. (Nassau-Wiesbaden-Idstein) (1386–1426), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein
Adolf III. (Nassau-Wiesbaden-Idstein) (1443–1511), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein
Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1353–1390), Kurfürst und Erzbischof von Mainz
Adolf von Nassau-Wiesbaden-Idstein (1423–1475), Kurfürst und Erzbischof von Mainz